Porte Haute, monument historique à Ammerschwihr (France)
 Porte Haute,  porte de ville au Malzieu-Ville (France)